Aleksandr Ivanovič Osterman-Tolstoj, ufficiale russo (1772-1857)
 Andrej Ivanovič Osterman, politico tedesco e russo (1686-1747)
 Ivan Andreevič Osterman, politico russo (1725-1811)
 Jon Osterman (Dottor Manhattan), personaggio della serie a fumetti Watchmen
 Sergio Osterman, calciatore italiano (1943 –)
 Osterman Weekend, un film di Sam Peckinpah